Pyrgota är ett släkte av tvåvingar. Pyrgota ingår i familjen Pyrgotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Pyrgota